«Рука мумии» () — чёрно-белый фильм ужасов Кристи Кэбэнна из Классической серии фильмов ужасов студии Universal. Сюжет этого фильма никак не переплетается с сюжетом Мумии (1932), поэтому нельзя считать «Руку мумии» продолжением этого фильма. Распространено ошибочное мнение, что кинокартина «Мумия» 1959 года является ремейком именно этого фильма. На самом деле «Мумия» 1959 года — ремейк «Гробницы мумии», продолжения фильма Кэбена.

Сюжет 
Действие фильма начинается в Древнем Египте, когда принц Харис пытается вернуть к жизни свою возлюбленную, умершую принцессу Ананку, используя при этом могущественные заклинания. Это сделать ему не удаётся — он пойман и жестоко наказан за такое святотатство — у священника вырвали язык, а самого его заживо захоронили, сделав вечным охранником хорошо спрятанной могилы Ананки.

Затем действие фильма переносится в XX век. Археологи узнают о таинственной гробнице — у Стивена Баннинга и Бейба Дженсона есть неопровержимые доказательства существования этой гробницы, но у них нет денег для ведения раскопок. О находке археологов также узнаёт некто Андохеб. Сейчас он работает в музее Каира, но на самом деле он является тайным последователем древних жрецов и наследником их тайн.

Искатели гробницы находят на каирском базаре старинную вазу, которая оказывается является также и таинственной картой. К экспедиции присоединяется фокусник Солвани вместе со своей дочерью Мартой.
В итоге учёные всё-таки находят гробницу, однако там захоронена не принцесса, а мужчина. Неожиданно на месте раскопок появляется Андохеб, который оживляет мумию. В итоге Харис убивает одного из участников экспедиции. Далее он приходит к лагерь и учиняет там погром, а также похищает Марту. Девушка оказывается в храме, где Андохеб собирается провести над ней и собой ритуал дающий бессмертие.

Бейбу удаётся убить Андохеба, однако после смерти жреца Харис совершенно выходит из-под контроля. Тем не менее учёным удается уничтожить запасы зелья, оживляющего мумию, а самого Хариса сжигают. В финальной сцене исследователи получают телеграмму о назначении Баннинга директором археологического музея в США.

В ролях 
 Дик Форан — Стив Баннинг
 Пегги Моран — Марта Солвани
 Уоллес Форд — Бэйб Дженсон
 Эдуардо Чианнелли — Первосвященник
 Сесил Келлауэй — Тим Солвани
 Чарльз Троубридж — Доктор Петри из Каирского музея
 Том Тайлер — Мумия
 Джордж Зукко — Профессор Андохеб

Съёмочная группа 
 Кристи Кэбэнн — Режиссёр
 Бэн Пайвар — Продюсер, Сценарист
 Гриффин Джей — Сценарист
 Максвелл Шэйн — Сценарист
 Элвуд Бределл — Оператор
 Ганс Дж. Сэлтер — Композитор
 Фрэнк Скиннер — Композитор

См. также 
 Список фильмов США 1940 года

Ссылки 

Чёрно-белые фильмы США
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1940 года
Мумия (серия фильмов, 1932)
Фильмы США 1940 года
Фильмы о мумиях
Фантастические фильмы ужасов
Чёрно-белые фильмы ужасов
Фильмы о монстрах
Фильмы Кристи Кэбэнна